Makovicka ist der Familienname folgender Personen:

 Emanuel Makovička (1851–1890), tschechischer Pädagoge und Soziologe
 Libor Makovicka (* 1952), Physiker